Джеймс Томсон:

 Джеймс Томсон (поет) (1700—1748) — шотландський поет
 Джеймс Томсон (інженер) (1822—1892) — британський інжерен і фізик
 Джеймс Томсон (біолог) ( 1956) — американський молекулярний біолог

Сторінки зі списками однофамільців-тезок